Ronzi ist der Familienname folgender Personen:

 Pollione Ronzi (vor 1835–nach 1912), italienischer Opernsänger (Tenor), Komponist und Gesangspädagoge
 Giuseppina Ronzi de Begnis (1800–1853), italienische Opernsängerin (Sopran)